«Bye Bye Beautiful» () — песня финской метал-группы Nightwish с альбома Dark Passion Play, выпущенная в 2007 году отдельным синглом. Песня написана лидером группы, клавишником Туомасом Холопайненом и бас-гитаристом Марко Хиетала, который также исполняет её в качестве вокалиста.

Список композиций

Bye Bye Beautiful (CD) 
 Bye Bye Beautiful — 4:14
 The Poet and the Pendulum (Demo version) — 13:41
 The Escapist (Non album track) — 4:57
 Bye Bye Beautiful (DJ Orkidea remix) — 12:00

Bye Bye Beautiful (DVD) 
Видео:
 Bye Bye Beautiful — Music Video (5.1 sound)
 Bye Bye Beautiful — Music Video (2.0 sound)
 Bye Bye Beautiful — Making Of Documentary
 Amaranth — Music Video (5.1 Sound)
 Amaranth — Music Video (2.0 Sound)
 While Your Lips Are Still Red (Bonus music video)

Аудио:
 Bye bye beautiful
 The poet and the pendulum (Demo version)
 Escapist (Non album track)
 Bye bye beautiful (DJ Orkidea remix)

Bye Bye Beautiful (12" vinyl version) 
 Bye Bye Beautiful
 The Poet And The Pendulum (demo version)
 Escapist (Non album track)

Состав 
 Туомас Холопайнен — клавишные, композитор
 Анетт Ользон — вокал
 Эмппу Вуоринен — гитара
 Марко Хиетала — бас-гитара, вокал
 Юкка Невалайнен — ударные

Ссылки 
 Официальный сайт Nightwish
 Слова песни

Синглы по алфавиту
Песни 2007 года
Песни Nightwish
Синглы Roadrunner Records